Il singolare dell'ASB Classic 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Elna Reinach era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Andrea Strnadová.

Ginger Helgeson ha battuto in finale 7–6, 6–3  Inés Gorrochategui.

Teste di serie

  Julie Halard (semifinali)
  Patricia Hy (semifinali)
  Ginger Helgeson (campionesse)
  Inés Gorrochategui (finale)

 Elna Reinach (primo turno) 
 Emanuela Zardo (secondo turno) 
 Alexandra Fusai (primo turno) 
 Karin Kschwendt (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 1994